FPN steht als Abkürzung für:

 Federação Portuguesa de Natação, der portugiesische Schwimmverband
 Fire Pump Normal Pressure, siehe Feuerlöschpumpe #Klassifizierung von Feuerlöschpumpen
 Fixed-pattern noise, eine Form von Bildrauschen bei digitalen Bildsensoren
 Forschungsplattform Nordsee

Abkürzung